Niculescu ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Niculescu (1921–2015), rumänischer Fußballtrainer
 Cezar Niculescu (* 1927), rumänischer Basketballspieler
 Claudiu Niculescu (* 1976), rumänischer Fußballspieler
 Elena Niculescu, (* 1936), rumänische Kunstturnerin, siehe Elena Dobrovolschi
 Florin Niculescu (* 1967), rumänischer Jazzmusiker
 Gabriela Niculescu (* 1986), rumänische Tennisspielerin
 Gheorghe Niculescu (1923–1995), rumänischer General und Mediziner
 Ion Niculescu (1863–1917), rumänischer Schauspieler
 Ion I. Niculescu (1907–??), rumänischer Ingenieur
 Ion T. Niculescu (1895–1957), rumänischer Histologe
Marin Niculescu (1923–2014), rumänischer Radrennfahrer
 Monica Niculescu (* 1987), rumänische Tennisspielerin
 Oscar Niculescu (1860–1939), rumänischer Jurist
 Paul Niculescu-Mizil (1923–2008), rumänischer Politiker
 Radu Niculescu (* 1975), rumänischer Fußballspieler
 Rareș-Lucian Niculescu (* 1976), rumänischer Europapolitiker
 Ștefan Niculescu (1927–2008), rumänischer Komponist
 Valeriu Niculescu (1914–1986), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Nicolaescu
 Nicolescu